Lamin Sanneh ist der Name folgender Personen:

* Lamin Sanneh (Historiker) (Lamin Ousman Sanneh; 1942–2019), gambisch-US-amerikanischer Historiker und Islamwissenschaftler 
 Lamin Sanneh (Gouverneur) (* 1958/1959), gambischer Politiker, Gouverneur der West Coast Region 
 Lamin Sanneh (Leichtathlet), gambischer Langstreckenläufer 
 Lamin J. Sanneh, gambischer Politiker (UDP), Mitglied der National Assembly